Puchar Europy w skeletonie 2012/2013 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Königssee 19 listopada 2012 roku, a zakończył się 20 stycznia 2013 roku w Altenbergu. Zwycięzcami Pucharu Interkontynentalnego wśród mężczyzn i kobiet zostali Niemcy Maxi Just i Kilian von Schleinitz.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

2012 w skeletonie
2013 w skeletonie
Puchar Europy w skeletonie
2012 w Europie
2013 w Europie